hrabstwo Morrow (ang. Morrow County) w USA, w stanie Ohio
 hrabstwo Morrow (ang. Morrow County) w USA, w stanie Oregon